André de Laval

 André de Laval, seigneur de Châtillon en Vendelais, d'Aubigné, de Loué, Olivet, Brée, etc. au  ;
 André de Laval, plus connus sous le nom d'André de Lohéac, (1408-1486), seigneur de Lohéac et de Retz, amiral puis maréchal de France.

Maison de Laval